Koori bezeichnet:
 Koori (Fukushima), eine Stadt in der Präfektur Fukushima
 Koori (Han), ein Lehen mit Sitz in Koori
 Koori (Aborigines), Aborigines im Südosten Australiens

Siehe auch:
 Kori